Klak oder Kłak ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Aleksander Kłak (* 1970), polnischer Fußballspieler
 Cornelia Klak (* 1968), südafrikanische Botanikerin
 Harald Klak (* um 785; † um 846), dänischer König
 Jan Klak (* 1942), tschechoslowakischer Ökonom, Politiker und Minister
 Ljudmila Nikolajewna Klak (* 1982), russische Skeletonpilotin

KLAK steht für:
 KLAK (KlimaAktionsKino)
 KLAK (Radiosender)
 KLAK (Russland), Literaten- und Künstlerclub (КЛАК) Anfang der 1920er Jahre, Vorgänger des HLAM (ХЛАМ)
 KLAK (Verlag)

Siehe auch:
 Klack
 Clack
 Klag
 GLAK
 Glac